UO peut faire référence à :
 
 Ultima Online, un jeu en ligne massivement multijoueurs publié par la société Origin Systems
 Unité d'Odeur, pour quantifier les odeurs
 Unité d'œuvre, un concept en comptabilité analytique
 Unité d'Organisation, dans les services d'annuaires informatiques
 Unité ouvrière, ancien groupe parlementaire français
 Université de Ouagadougou, un établissement d'enseignement supérieur d'Afrique de l'Ouest

Voir aussi